Otevřená univerzita (anglicky: Open University) je označení pro vzdělávací instituci, jež vyznává tzv. Open-door academic policy, politiku, jež se snaží umožnit přístup k vysokoškolskému vzdělání všem, kteří o něj usilují. Otevřené univerzity proto nepožadují, na rozdíl od klasických, doklady o předešlém vzdělání, certifikáty a podobné dokumenty. Jsou většinou založeny na distančním vzdělávání, jež využívá moderních metod a nástrojů, jako jsou otevřené vzdělávací zdroje, MOOC atd. Otevřené vzdělávání je důležitým předpokladem pro udržitelný rozvoj a jeho rozvíjení bude stěžejní pro naplňování Cílů udržitelného rozvoje.

Tradice otevřených univerzit začala ve Velké Británii v roce 1969, kdy byla založena The Open University. U jejího založení stála myšlenka na snížení nerovností ve Velké Británii a umožnění přístupu ke vzdělání i tzv. vyloučeným skupinám, tedy těm jimž byl přístup k vysokoškolskému vzdělání odpírán buď zcela nebo byl výrazně komplikován (slabší příjmové skupiny, ženy, obyvatelé z venkova). Po tomto vzoru začaly univerzity fungovat v rámci bývalých britských kolonií, resp. zemí sdružených v Commonwealthu (existuje i Commonwealth Open University) ale i v řadě dalších zemí.

Otevřené univerzity jsou v současné době populární zejména v rozvojových zemích, kde představují - díky dálkovému vzdělávání a nízkému školnému - zároveň jedinou cestu k vysokoškolskému vzdělávání pro široké vrstvy obyvatelstva. V některých zemích mohou plnit i určitou demokratizační funkci, protože umožňují přístup ke vzdělávání i skupinám, pro něž je přístup ke vzdělání složitý či nemožný i z jiných než ekonomických důvodů (etnické, genderové). Největší otevřená univerzita (a zároveň největší univerzita vůbec), Indira Gandhi National Open University, se nachází v Indii a studuje na ní přes čtyři miliony studentů. I pro další otevřené univerzity je charakteristický vysoký počet studentů, který je řadí mezi největší vzdělávací instituce na světě. Příkladem může být pákistánská Allama Iqbal Open University s více než milionem studentů či Bangladesh Open University v Bangladéši.

Seznam otevřených univerzit 
Mezi nejznámější otevřené univerzity patří:
 Allama Iqbal Open University v Pákistánu
 Athabasca University v Kanadě
 Bangladesh Open University v Bangladéši
 Global Open University v Indii
 Hellenic Open University (ΕΑΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) v Řecku
 Indira Gandhi National Open University v Indii
 Karnataka State Open University  v Indii
 Venkateshwara Open University  v Indii
 Intercultural Open University Foundation ve Španělsku
 Krishna Kanta Handiqui State Open University in Assam, v Indii
 National Open University v Nigérii
 Open SUNY in New York, v USA
 Open Universities Australia v Austrálii
 Open University of the Netherlands v Holandsku
 Open University ve Velké Británii
 Open University Malaysia v Malajsii
 Open University of Catalonia ve Španělsku
 Open University of Cyprus na Kypru
 Open University of Hong Kong v Číně
 Open University of Israel v Izraeli
 Open University of Mauritius na Mauritiu
 Open University of Sri Lanka na Srí Lance
 Open University of Sudan v Súdánu
 Polytechnic University of the Philippines Open University na Filipínách
 Ramkhamhaeng University v Thajsku
 Sukhothai Thammathirat Open University v Thajsku
 The Open University of Japan v Japonsku
 Universitas Terbuka (Open University) v Indonésii
 University of the Philippines Open University na Filipínách
 Wawasan Open University in Malaysia v Malajsii
 The Open University of korea v south korea

Reference 

Rozvojové organizace
Otevřené vzdělávací zdroje